Sírinx — ninfa, uma das hamadríades
 Siringe — a faringe inferior
 Flauta de pã — um instrumento musical da antiguidade clássica também chamado siringe